

Patronyme 

 Marc-Antoine-Nicolas de Croismare, marquis de Lasson (1694-1772), dilettante français.

Toponyme 

 Lasson, ancienne commune française du Calvados ;
 Lasson, commune française de l’Yonne ;
 Église Saint-Jean-Baptiste de Lasson, église catholique de l’Yonne ;
 Église Saint-Pierre de Lasson, église catholique du Calvados ;
 La Chapelle-Lasson, commune française de la Marne ;
 Rue Lasson, voie du  de Paris.

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France